USM puede referirse a:

 Universidad Técnica Federico Santa María, universidad chilena;
 Universidad Santa María, universidad venezolana; o
 Universidad Estatal de Moldavia, universidad moldava.
 Unified Security Management, desarrollado por AlienVault

Referencias